Рощинский — название населённых пунктов в России:

 Рощинский — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Рощинский — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Рощинский — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Рощинский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
Рощинский — аул в Купинском районе Новосибирской области, упразднён в 1977 году.
 Рощинский — посёлок в Кормиловском районе Омской области.
 Рощинский — посёлок городского типа в Волжском районе Самарской области.
 Рощинский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Фамиилия 
 Рощинский, Михаил Павлович (1917—1976) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

См. также 
 Рощинский район
 Рощинский сельский совет